Бирофе́льд — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области, административный центр Бирофельдского сельского поселения.

География 
Высота над уровнем моря — 94 м. Село Бирофельд стоит вблизи левого берега реки Малая Бира (левый приток Амура).

Через село проходит автотрасса областного значения Биробиджан — Ленинское — Дежнёво, расстояние до Биробиджана (на север) 46 км.

От села начинается автотрасса Бирофельд — Амурзет.

Западнее села проходит железнодорожная линия Биробиджан I — Нижнеленинское, расстояние до железнодорожной станции Бирофельд 6 км.

История 
Село Бирофельд (до 1930 — Александровка) было основано летом 1928 года, когда сюда прибыли первые евреи-переселенцы (224 человека). В июле был создан первый на Дальнем востоке еврейский сельсовет. К концу 1928 были образованы коммуны «Евнитехина» и «Октябрь», в 1930 — переселенческий колхоз «Бирофельд». К концу 1930 в Бирофельде было построено 120 новых квартир, действовали кредитное товарищество, кооператив, больница на 10 коек, аптека, агропункт, ветеринарный пункт, школа первой ступени с преподаванием на идише, к 1933 — ясли, баня и медпункт. В 1932 году начал работу сыроваренный завод.

Население

Примечания 

Населённые пункты Биробиджанского района